Cette page présente le bilan saison par saison de l'Entente Sannois Saint-Gratien.


Tableau récapitulatif saison par saison 

National :
 8 Saisons 

National 2 / CFA : 
 11 Saisons

National 3 / CFA 2 :
 5 Saisons

Notes et références

Notes

Références 

Entente Sannois-Saint-Gratien